Montgomery je lahko:

Kraji 
 Montgomery, mesto v Alabami, ZDA
 Okrožje Montgomery, Alabama, eno od 3007 okrožij v ZDA

Ljudje 
 Bernard Montgomery, britanski častnik iz 2. svetovne vojne
 Hugh Montgomery, ameriški matematik
 Montgomery Clift, ameriški filmski igralec
 Rutherford Montgomery, ameriški mladinski pisatelj

Drugo 
 USS Montgomery, več plovil ameriške vojne mornarice